Raserei steht für:

 Fortbewegung mit massiv überhöhter Geschwindigkeit, siehe Raser
 Gemütszustand unkontrollierter Erregung im Sinne eines Außer-sich- oder Von-Sinnen-Seins, siehe Wahnsinn
 Wüten oder Rage (Affekthandlung, ausgelöst durch Wut)
 deutsche Übersetzung des griechischen Begriffs Mania, eine Form des Wahnsinns, siehe Manie
 deutscher Alternativtitel des schwedischen Films Die Hörige

Siehe auch:
 Rasen (Begriffsklärung)
 Rosenmontag (Grimms Wörterbuch zufolge möglicherweise von rasend abgeleitet)
 Tobsucht
 Wut